Comarques Centrals de Catalunya o Catalunya Central
 Comarques Centrals del País Valencià
 Comarques centrals dels Països Catalans